Маат — в релігії стародавнього Єгипту богиня-уособлення світопорядку та істини, божого встановлення, вселенської гармонії і етичних норм.

 Альберт Ян Маат (* 1953) — нідерландський політик, депутат Європарламенту.
 Вутер тер Маат (* 1991) — нідерландський волейболіст.

 Маат — найвищий венеріанський вулкан і друга за висотою гора планети.